Algemeen: een molengang die bestaat uit vier molens
Specifiek:
Molenviergang (Aarlanderveen)
Molenviergang (Zevenhuizen)